Önder (voornaam), een Turkse jongensnaam
 Önder Doğan, artiestennamen Murda, Önder en Turk, een Nederlands-Turks rapper
 Önder Turacı, een Turks-Belgisch voetballer